Il Bank Austria Tennis Trophy 2006 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 32ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2006. 
Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dal 9 al 15 ottobre 2006.

Campioni

Singolare maschile 

 Ivan Ljubičić ha battuto in finale  Fernando González 6-3, 6-4, 7-5

Doppio maschile 

 Petr Pála /  Pavel Vízner hanno battuto in finale  Julian Knowle  /  Jürgen Melzer, 6-4, 3-6, 12-10

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2006